Lilaea (lat.; zu griech. Lilaia) ist:
 Lilaia (Mythologie), eine Najade in der griechischen Mythologie
 Lilaia (Polis), Stadt im antiken Griechenland
 Lilea, griechischer Ort in Phokida
 (213) Lilaea, ein Asteroid
 Lilaea (Gattung), eine Pflanzengattung